Нільс Бломмер (;  12 червня 1816, Бломмерьод, Сконе, Швеція —  1 лютого 1853, Рим, Італія) — шведський художник.

Галерея

Посилання 

 Svenskt biografiskt handlexikon (Stockholm 1906)
 Nils Jakob Olsson Blommér — Svenskt Biografiskt Lexikon

Примітки 

Шведські художники